Yaka peut désigner : 
 les Yaka, un peuple d'Afrique centrale ;
 le yaka, une langue bantoue parlée par la population yaka principalement en République démocratique du Congo, également en Angola ;
 le yaka, une langue bantoue mineure du Rwanda, sur la rive nord du lac Kivu ;
 Yet Another Kind of Assistant, un rôle donné par l'EPITA à certains de ses élèves .